Kurri peut faire référence à :

Jari Kurri (1960- ), un joueur de hockey sur glace,
Trophée Jari-Kurri, un trophée nommé en son honneur.

Voir aussi 
Kurri-kurri, nom d'un être de la mythologie basque.